Kościół Jana Pawła II w Gdańsku (w trakcie budowy)
 Kościół Jana Pawła II w Nowym Sączu
 Kościół Jana Pawła II w Kaliszu
 Kościół św. Jana Pawła II w Krakowie
 Kościół Jana Pawła II w Luboniu
 Kościół Jana Pawła II w Szczecinie
 Kościół Jana Pawła II w Śniatowie
 Kościół św. Jana Pawła II w Warszawie

Zobacz też 
Parafia Jana Pawła II